Каскадницы () — род бесхвостых земноводных из семейства настоящих лягушек.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 55 видов:

Примечания 

Каскадницы
Таксоны, описанные Эдвардом Копом